Die Abkürzung WY steht für:
 Oman Air nationale Fluggesellschaft Omans nach dem  IATA-Code
 Wyoming, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung

WY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Bristol
 Österreich: Waidhofen an der Ybbs (Stadt, Magistrat)
 Polen: Wola (Warschau), Stadtbezirk von Warschau

Abkürzung